Ballada o Janku Wiśniewskim
 Zbyszek Godlewski (1952-1970) – pierwowzór Janka Wiśniewskiego